Příjmení Drury nosí více významných osobností:

 Dru Drury (1725–1804) – anglický zlatník a významný entomolog
 Herbert Drury (1895–1965) – americký hokejový obránce
 Chris Drury (* 1976) – americký hokejový útočník
 Richard Drury (* 1967) – český výtvarný kritik a historik umění
 Ted Drury (* 1971) – americký hokejový útočník